Ryszard Kulesza (historyk)
 Ryszard Kulesza (piłkarz)